Vaterländischer Krieg steht für:
 Russlandfeldzug 1812
 Deutsch-Sowjetischer Krieg, Russlandfeldzug bzw. Großer Vaterländischer Krieg
 Koreakrieg, Vaterländischer Krieg des koreanischen Volkes
 Kroatienkrieg, Heimatkrieg